Lac Marmette peut se référer à:

Toponymes

Baie Marmette Sud, un plan d'eau douce de la partie Centre-Est du réservoir Gouin, dans  La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Lac-Marmette, un lieu non organisé de la ville de Val-d'Or, MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Marmette (rivière Bourlamaque), un plan d'eau de la ville de Val-d'Or, MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Marmette (réservoir Gouin), un plan d'eau faisant partie du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec.